Aleksej Jermolov kan syfta på:
Aleksej Petrovitj Jermolov (1777-1861), rysk general och statsman
Aleksej Sergejevitj Jermolov (1847-1917), rysk ekonom, politiker och författare